Powiat Opolski (Lublin)
Powiat Opolski (Opole)